Пасхазий () — мужское латинское имя, в современных языках  (Pasquier).

 Пасхазий (диакон) (St. Paschasius; ум. 512) — римский диакон, святой.
 Пасхазий Радберт (ок. 785 — ок. 865) — франкский бенедиктинский монах и настоятель монастыря Корби; святой.

См. также 
 Пасхалий

Примечания